Kuckhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Kuckhoff (1887–1943), deutscher Schriftsteller und Widerstandskämpfer
 Armin-Gerd Kuckhoff (1912–2002), Theaterwissenschaftler
 Carl Joseph Kuckhoff (1878–1944), deutscher Politiker und Reichstagsabgeordneter
 Greta Kuckhoff (1902–1981), deutsche Widerstandskämpferin
 Ilse Czech-Kuckhoff (1908–1982), deutsche Schriftstellerin
 Ule Kuckhoff, Regisseur bei der aktuellen Kamera, Ponyzüchter
 Ursula Böhnke-Kuckhoff (1927–2020), deutsche Kinderbuchautorin

Siehe auch:

 Kuckhof